A Lively Affair – cortometraggio del 1912 diretto da James Young
A Lively Affair – cortometraggio del 1912 con Mabel Van Buren